«The Ballads» — другий альбом-збірник американської R&B/поп-співачки Мераї Кері. Реліз відбувся 17 жовтня 2008 року.

Список композицій

Чарти 
Тижневі чарти

Сертифікація та продажі

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт Мераї Кері

Альбоми Мераї Кері
Альбоми Columbia Records
Альбоми Legacy Recordings
Альбоми Virgin Records